Monteirensi – abitanti di Gabriel Monteiro
Monteirensi – abitanti di Jerônimo Monteiro
Monteirensi – abitanti di Monteiro